La Línea 183 del servicio de MetroBus de Valencia es una línea de autobús que conecta la ciudad de Valencia con el municipio de Sedaví y la Zona Comercial de Alfafar.

Líneas Interurbanas de Valencia